El sustantivo o adjetivo ermitaño hace referencia a varios artículos:

Personas
 Ermitaño o eremita es una persona que elige profesar una vida solitaria y ascética, sin contacto permanente con la sociedad.
Pedro de Amiens el Ermitaño, clérigo francés.
Ermitaño Pelayo

Animales
 Phaethornithinae, aves conocidas popularmente como ermitañas.
 Paguroidea, superfamilia de crustáceos decápodos, conocidos popularmente como cangrejos ermitaños.

Historia
Cruzada de Pedro el Ermitaño, cruzada popular o de los campesinos.

Lugares
Volcán El Ermitaño, región de Atacama, Chile.

Pintura
San Antonio Abad y san Pablo ermitaño (Velázquez), pintado por Velázquez en 1634, se conserva en el Museo del Prado de Madrid.

Además
El Ermitaño (Tarot)
Idioma ermitaño, también llamado Ermitaño o Chabacano de Ermita, es una variación lingüística del idioma criollo español de Chabacano.
Reino Ermitaño, banda de Doom Metal.
Técnicas del ermitaño (Naruto), anime y manga.